

Cinema
The Barrier – cortometraggio del 1913 diretto da William J. Bauman
The Barrier – film del 1917 diretto da Edgar Lewis
 The Barrier – film del 1926 diretto da George W. Hill
La grande barriera (The Barrier) – film del 1937 diretto da Lesley Selander

Letteratura
 The Barrier – romanzo di Rex Beach del 1908

Pagine correlate
 Barrier